Parnásio (prefeito do Egito) - oficial romano do 
 Parnásio (retor) - retor romano do 
 Parnássio (advogado) - advogado bizantino do 
 Parnássio (prefeito pretoriano) - prefeito pretoriano bizantino do 
 Parnássio (século V/VI)  - prefeito pretoriano bizantino do final do  ou começo do VI